Melò (in francese scritto «mélo») può riferirsi a:

Melò, sinonimo di «melodramma»
Mélo, pièce teatrale del 1929 di Henri Bernstein
Mélo, film del 1932 tratto dalla pièce, diretto da Paul Czinner
Mélo, film del 1986 tratto dalla pièce, diretto da Alain Resnais
Melò, album del 1987 dei Matia Bazar

Pagine correlate
Melo